Rodenburg steht für:
 Rodenburg (Familienname)
 Carl Rodenburg, ein deutscher Offizier im Zweiten Weltkrieg
 Burg Rodenberg, eine Burgruine im Sauerland
 Aardenburg, ein früherer Name dieser Stadt

Siehe auch:
 Rohdenburg
 Rotenburg
 Rothenburg
 Rödenburg
 Rottenburg